27-я армия — наименование армии в вооружённых силах различных государств.

 27-я армия (СССР)
 27-я гвардейская ракетная Витебская Краснознамённая армия
 27-я армия (Япония)